Zechel ist der Name von

 Artur Zechel (Arthur Zechel; 1911– um 2002), deutscher Historiker, Volkskundler, Archivar, Journalist und Verleger
 Thomas Zechel (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Tim Zechel (* 1996), deutscher Handballspieler